Сборная Южного Йемена по футболу () представляла Народную Демократическую Республику Йемен с 1965 по 1989 годы. В 1990 году сборная была распущена в связи с объединением НДРЙ и Йеменской Арабской Республики. У сборной Южного Йемена нет правопреемницы, нынешняя Сборная Йемена по футболу является преемницей Сборной Северного Йемена.

Южный Йемен никогда не участвовал в финальной части чемпионата мира. В 1976 году Южный Йемен единственный раз выступил на Кубке Азии, уступив 0:8 Ирану и 0:1 Ираку. Всего с 1965 по 1989 годы сборная Южного Йемена провела 36 матчей, из которых 6 выиграла, 4 сыграла вничью, 26 проиграла. Разница мячей 30-127.

Отборочные турниры чемпионатов мира 
Южный Йемен принял участие только в одном отборочном турнире к чемпионату мира 1986 года. Уступив сборной Бахрейна дома 1:4 и сыграв в гостях вничью 3:3, Южный Йемен выбыл из дальнейшей борьбы.

Южный Йемен также заявился для участия в отборочном турнире к чемпионату мира 1990 года, но снялся с соревнований, не проведя ни одной игры.

Статистика матчей

Ссылки 
 

Южный Йемен